Вонамбі (Wonambi) — викопний рід велетенських змій вимерлої родини Madtsoiidae, що існував на рівнинах Австралії з міоцену до кінця плейстоцену.

Опис 
Вонамбі сягали 5-6 м завдовжки та важили до 50 кг. Ззовні були схожими на сучасних пітонів, відрізняючись примітивною будовою черепа та щелеп. Полювали на дрібних хребетних (через малорухливі щелепи, змія не могла проковтнути велику здобич). Їхній стиль полювання був схожим та стиль сучасних удавів: вони стискали свої м'язові кільця навколо тварини й повільно душили її до смерті.

Вимирання 
Вонамбі зникли на межі голоцену, приблизно 11,7 тис. років тому. Ця тварина, поряд з іншою австралійською мегафауною, вимерла в результаті діяльності австралійських аборигенів, наприклад, через регулярне випалювання буша.

Назва 
Вонамбі — одна з назв веселкового змія — істоти з міфології австралійських аборигенів, яку вони шанують з доісторичних часів.

Види 
 Wonambi barriei
 Wonambi naracoortensis

Філогенія 
Родинні зв'язки Wonambi з іншими зміями за Wilson et all 2010:

Примітки 

Викопні змії
Фауна пліоцену
Плазуни міоцену
Плазуни плейстоцену
Вимерлі тварини, описані 1976